Джаган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джаган, Джанет (1920—2009) — премьер-министр Гайаны в 1997, президент Гайаны с 1997 по 1999.
 Джаган, Чедди (1918—1997) — гайанский политик, первый премьер-министр страны.